Anna Karenina – romanzo del 1877 di Lev Tolstoj

Cinema 
 Anna Karenina – film muto del 1911 diretto da Maurice Maître, con M. Sorochtina
 Anna Karenina – film muto del 1912 diretto da Albert Capellani, con Jeanne Delvair
 Anna Karenina – film muto del 1914 diretto da Vladimir Gardin, con Mariya Germanova
 Anna Karenina – film muto del 1915 diretto da J. Gordon Edwards, con Betty Nansen
 Anna Karenina – film muto del 1917 diretto da Ugo Falena, con Fabienne Fabrèges
 Anna Karenina – film muto del 1918 diretto da Márton Garas, con Irén Varsányi
 Anna Karenina – film muto del 1920 diretto da Frederic Zelnik, con Lya Mara
 Anna Karenina (Love) – film muto del 1927 diretto da Edmund Goulding, con Greta Garbo
 Anna Karenina – film del 1935 diretto da Clarence Brown, con Greta Garbo
 Anna Karenina – film del 1948 diretto da Julien Duvivier, con Vivien Leigh
 Anna Karenina – film del 1953 diretto da Tatyana Lukashevich, con Alla Tarasova
 Anna Karenina – film del 1967 diretto da Aleksandr Zarkhi, con Tat'jana Samojlova
 Anna Karenina – film del 1974 diretto da Margarita Michajlovna Pilichina, con Maja Pliseckaja
 Anna Karenina – film del 1997 diretto da Bernard Rose, con Sophie Marceau
 Anna Karenina – film del 2012 diretto da Joe Wright, con Keira Knightley

Televisione 
 Anna Karenina – sceneggiato televisivo del 1974 diretto da Sandro Bolchi, con Lea Massari
 Anna Karenina – miniserie  televisiva del 1977 diretta da Basil Coleman, con Nicola Pagett
 Anna Karenina – film TV del 1985 diretto da Simon Langton, con Jacqueline Bisset
 Anna Karenina – miniserie televisiva del 2000 diretta da David Blair, con Helen McCrory
 Anna Karenina – miniserie televisiva del 2009 diretta da Sergei Solovyov, con Tatyana Drubich
 Anna Karenina – miniserie televisiva del 2013 diretta da Christian Duguay, con Vittoria Puccini